Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza (ang. Polish Canadian Chamber of Commerce) powstała na bazie założonego w 1997 stowarzyszenia Kanadyjsko-Polskiego Klubu Biznesu (Canada-Poland Business Club). Polsko – Kanadyjska Izba Gospodarcza jest członkiem Międzynarodowej Grupy Izb Handlowych (International Group of Chambers of Commerce).

Misja i cele Polsko – Kanadyjskiej Izby Gospodarczej 
W celu rozszerzenia bilateralnych stosunków handlowych pomiędzy Polską a Kanadą, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza promuje ekonomiczne, kulturalne, handlowe i inwestycyjne aktywności pomiędzy oboma krajami

Zgodnie ze Statutem Izby jej celami są:
 Przyczynianie się do rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Kanadą,
 Ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,
 Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie norm rzetelnego postępowania,
 Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagającej działalność gospodarczą członków Izby, w tym zwłaszcza informacji rynkowej i finansowo – ekonomicznej,
 Udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno-handlowego członków Izby,
 Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych,
 Organizowanie wystaw, targów i seminariów i innych imprez promocyjnych,
 Pomoc w promocji polskich inwestycji w Kanadzie i kanadyjskich inwestycji w Polsce

Główne aktywności 
 Przyjęcie Zimowe w Ambasadzie Kanady,
 Canada Day Piknik,
 Regularne spotkania neworkingowe pod nazwą Beaver Club,
 Business Mixery i Speed Business Mixery,
 Śniadania z prelekcjami,
 Wydarzenia organizowane w ramach Międzynarodowej Grupy Izb Handlowych,
 Seminaria tematyczne.

Siedziba 
Poprzednie adresy izby: ul. Widok 8 (1997), Al. Jerozolimskie 181 (do 2003), ul. Nowogrodzka 11, ul. Puławska 300a, ul. Chmielna 132-134 (2004-2015); obecnie przy ul. Wiejskiej 17 (2015-).

Propolski samorząd gospodarczy w Kanadzie 
 zał. w 1990 Canada-Poland Chamber of Commerce – Chambre de Commerce Canada-Pologne (Kanadyjsko-Polska Izba Handlowa w Montrealu), 2705 Bates Rd., Ste 301, Montreal,
 zał. w 1994 Canada-Poland Chamber of Commerce of Toronto (Kanadyjsko-Polska Izba Handlowa w Toronto), 77 Stoneham Rd., Toronto, strona www,
 zał. w 2004 Canada-Poland Chamber of Commerce of British Columbia (Kanadyjsko-Polska Izba Handlowa Kolumbii Brytyjskiej), #701-837 W. Hastings St., Vancouver, BC,
 Canadian-Polish Business Council in Calgary (Kanadyjsko-Polska Rada Biznesu), P.O.Box 428, St. M, Calgary, Alberta.

Zobacz też 
 Ambasada Kanady w Polsce

Przypisy 

Izby gospodarcze
Gospodarka Kanady
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-kanadyjskie